Мартин, Пол:
 Мартин, Пол (род. 1981) — американский хоккеист.
 Мартин, Пол — новозеландский рок-музыкант, основатель группы Devilskin.
  (1903—1992) — канадский политик.
 Мартин, Пол Эдгар Филип (род. 1938) — канадский политик, бизнесмен, премьер-министр.